Оверло́рд:
 Операция «Оверлорд» — стратегическая операция союзников по высадке войск в Нормандии.
 «Оверлорд» — военный фильм ужасов режиссёра Джулиуса Эйвери.

См. также 
 Overlord